Orsanmichele fait, à Florence, référence à deux lieux :
 l'église d'Orsanmichele au rez-de-chaussée du monument ;
 le musée d'Orsanmichele, situé  dans ses étages supérieurs.